Памятники Кул Гали установлены:
 Памятник Кул Гали — в Казани
 Памятник Кул Гали — в Ульяновске